Сьерра (, ) — американская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и XRCO Award.

Биография 
Родилась 13 января 1974 года в Вентуре. Дебютировала в порноиндустрии в 1992 году, в возрасте 18 лет.

Снималась для таких студий, как Anabolic Video, Elegant Angel, Evil Angel, Wicked Pictures, VCA Pictures, Vivid Entertainment, Sin City и других. Первая сцена двойного проникновения — в фильме Double Penetration Virgins 2 — The Second Cumming студии Notorious.

В 1992 году получила премию XRCO Award в двух номинациях — лучшая групповая сцена, за Buttman’s Face Dance 1 (вместе с Энджел Эш, Крисси Энн, Рокко Сиффреди, Риком Смирсом, Шейлой Стоун, Томом Байроном, Тиффани Майнкс и Вуди Лонгом), и лучшая сцена анального секса, за Buttman’s Face Dance 2. В 1993 году снова победила на XRCO Award в номинации «лучшая групповая сцена» за роль в фильме Slave to Love (вместе с Бриттани О’Коннелл, Шоном Майклсом, Китти Юнг, Питером Нортом, Беатрис Валле, Рэнди Спирсом, Джалинн и T. T. Boy). В 1994 году получила AVN Awards в категории «лучшая парная сцена — видео» за Bikini Beach, Part 1 совместно с T.T. Boy.

Ушла из индустрии в 1996 году, снявшись в 165 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Bikini Beach, Part 1 (1993)
 Buttman’s Face Dance 1 (1992)
 Buttman’s Face Dance 2 (1992)
 Slave to Love (1993)

Примечания

Ссылки 
 Sierra на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Sierra на Adult Film Database (AFDB)

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами